Малоротая палия () — редкий вид лучепёрых рыб рода гольцов (Salvelinus), семейства лососёвых (Salmonidae). Впервые описан в 1981 году ихтиологами Викторовским и Глубоковским.

Описание 
Рыба сравнительно небольшого размера: максимальная длина — до 23,8 см, вес — до 114 г. Чешуя тёмная, со светлыми пятнами.

Обитает на глубине 40—80 м (реже до 140 м), также встречается на прибрежных отмелях.

Размножение 
Нерест проходит в конце августа — начале сентября. Самки нерестятся раз в 2—3 года, самцы — каждый год. Плодовитость — до 700 икринок. Размножение проходит в течение 7—10 дней.

Питание 
Питается зоопланктоном.

Распространение, численность 
Эндемик России; обитает в озере Эльгыгытгын (Чукотский автономный округ), за его пределами неизвестна.

Хотя численность особей сравнительно высока, вид внесён в Красную книгу России. Природоохранных мер не предпринимается.

Примечания 

Гольцы
Рыбы Азии
Эндемики Чукотского автономного округа
Животные, описанные в 1981 году